Древнерусский фольклор — устное народное творчество древнерусского народа времён Киевской Руси. О разнообразии фольклора свидетельствуют многочисленные песни, былины и сказки.

Фольклор продолжал развиваться и после распространения письменной литературы, оставаясь важным элементом древнерусской культуры. В последующие столетия многие писатели и поэты использовали сюжеты устной поэзии и арсенал её художественных средств и приёмов.

Существовали также такие формы фольклора, которые не были связаны с языческим культом. К ним относятся пословицы, поговорки, загадки, сказки, трудовые песни. Авторы литературных произведений широко использовали их в своём творчестве. Письменные памятники сохранили многочисленные предания и легенды о родоначальниках племён и княжеских династий, об основателях городов, о борьбе с чужеземцами.

Былины 

Исследователи расходятся во мнениях о времени появления былин. В. Ф. Миллер, Б. и Ю. Соколовы и др. считают, что жанр былин сложился в Древней Руси, одновременно описываемым событиям, а в последующее время развивался. Другие учёные, среди которых М. Е. Халаиский, С. К. Шамбинаго и другие, утверждали, что былины в основном созданы в Московской Руси. Исходя из имеющихся сведений, можно предположить, что былинный эпос зародился в X—XII веках в княжеско-дружинном сословии южной Руси (Киевском, Черниговском, Переяславском княжествах) и Новгородской земли. Позже княжеские и дружинные песни были перенесены дружинными певцами в Галицко-волынскую Русь (XII—XIII века) и Суздальско-ростовскую Русь (XIII—XVI века). Свои виды былин создавались и в среде духовенства, распространялись паломниками-каликами, в купеческой среде, распространяясь скоморохами. Позже значительно изменённый эпос был принесён в Московскую, а затем царскую и боярскую Русь (XV—XVII века).

В основу былин легли реальные исторические события, прототипами некоторых героев которых стали жившие люди. Прообразом былинного Добрыни Никитича был дядя Владимира Святославовича — воевода Добрыня, имя которого неоднократно упоминается в древнерусских летописях.

Обрядовый фольклор 
Значительное место в древнерусском фольклоре занимала календарная обрядовая поэзия: заговоры, заклинания, песни, являвшиеся неотъемлемой частью аграрного культа. Обрядовый фольклор включал в себя также предсвадебные песни, похоронные плачи, песни на пирах и тризнах, причитания. Широкое распространение получили и мифологические сказания, отражавшие языческие представления древних славян. На протяжении многих лет церковь, стремясь искоренить остатки язычества, вела упорную борьбу с «поганскими» обычаями, «бесовскими игрищами» и «кощунами». Однако эти виды фольклора сохранились в народном быту вплоть до XIX—XX веков, потеряв со временем свой начальный религиозный смысл, обряды же превратились в народные игры.

См. также 
 Культура Древней Руси
 Русский фольклор
 Сказительство

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 

Культура Древней Руси
Славянский фольклор